

Arts i cultura 
 Rebot: film del 2005 de Steve Carr en el món del bàsquet

Esport 
 Rebot: en bàsquet és l'acte de recuperar la pilota després d'un llançament de camp o d'un tir lliure fallat
 Rebot: Moviment de la pilota després d'haver estat colpejada i d'haver botat en terra.

Informatica 
 Rebot: entrada i sortida presta d'un web o conjunt de missatges retornats en una campanya per correu electrònic

Medicina 
 Rebot: reaparició d'un símptoma després d'un canvi o abandó del tractament